Con il termine alveolo è genericamente indicata una zona incavata, uno spazio cavo.

Anatomia
 Alveolo dentario – cavità contenute nelle ossa mascellari che ospitano gli elementi dentari.
 Alveolo polmonare – parte terminale dei bronchioli polmonari, dove avvengono gli scambi gassosi

Altro
 Alveolo – celletta dell'alveare
 Alveolo – incavo praticato nel metallo di un anello per l'incastonatura di una pietra preziosa
 Alveolo – struttura cellulare propria dei protisti Alveolata